Планетарій:

 Планетарій — науково-освітня установа, в котрій демонструється небесна сфера з зірками, планетами і супутниками, кометами і метеоритами.
 Планетарій Адлера — музей-планетарій, перший планетарій, відкритий у Західній півкулі.
 Планетарій Ейсе Ейсінги — діючий планетарій нідерландського майстра і астронома-аматора Ейсе Ейсінги.
 Київський планетарій — найстаріший та найбільший планетарій в Україні.
 Планетарій (прилад) — прилад, що дозволяє проектувати на куполоподібний екран зображення різних небесних тіл, а також моделювати їх рух.

Кінематограф
 Планетаріум (фільм) — французько-бельгійський драматичний фільм, знятий Ребеккою Злотовськи.